Il Gosei 2012 è stata la trentasettesima edizione del torneo goistico giapponese Gosei.

Svolgimento 
 W indica vittoria col bianco
 B indica vittoria col nero
 X indica la sconfitta
 +R indica che la partita si è conclusa per abbandono
 +N indica lo scarto dei punti a fine partita
 +F indica la vittoria per forfeit
 +T indica la vittoria per timeout
 +? indica una vittoria con scarto sconosciuto
 V indica una vittoria in cui non si conosce scarto e colore del giocatore

Fase preliminare 
La fase preliminare serve a determinare chi accede al torneo per la selezione dello sfidante. Consiste in un torneo preliminare, i cui vincitori sono qualificati al torneo per la determinazione dello sfidante.

Determinazione dello sfidante

Finale
La finale è una sfida al meglio delle cinque partite, il detentore Yūta Iyama ha affrontato lo sfidante scelto tramite il processo di qualificazione.

Collegamenti esterni 
 37th Gosei

 Gosei